Penobscot – zatoka u ujścia rzeki Penobscot
 Penobscot – rzeka w stanie Maine, w Stanach Zjednoczonych
 Penobscot – plemię indiańskie wchodzące w skład federacji Abenaki w stanach Maine i New Hampshire
 Penobscot – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Penobscot (ang. Penobscot County) – hrabstwo w stanie Maine
 Ekspedycja Penobcsot – największa morska wyprawa podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w 1779 roku